«Се́рбське нові́ни» (, ) — вечірня газета, що видається в Верхній Лужиці (східна частина федеральної землі Саксонія  в  Німеччині). Єдина щоденна газета, що друкується верхньолужицькою мові. Видавець газети —  Народне видавництво Домовіна (), що є частиною серболужицького національного об'єднання «Домовіна», розташованої в Будишині. Видання газети підтримується за рахунок Фонду серболужицького народу, який фінансується федеральним урядом Німеччини і урядами земель Саксонія і Бранденбург. Газета виходить п'ять разів на тиждень. Друкується у видавництві «Domowina».

Історія 
Історія видання газети «Сербське новіни» починається з часу серболужицького національного відродження XIX століття, коли в Будишині в 1842 році було розпочато випуск щотижневого журналу про політику верхньолужицькою мовою «Тидзенська новіна» (). У 1850–1854 роках редакторами тижневика були  Г. Зейлер і  Я. А. Смолер (також був видавцем). З 1854 року газета «Тидзенська новіна» була перейменована в «Сербське новіни», а з 1921 року замість журналу видається щоденна газета під тією ж назвою.1937 року випуск газети був припинений рішенням влади Німеччини, але 1947 року газета стала видаватися в НДР під назвою — «Нова доба»(). 1990 року газеті повернуто її споконвічну назву «Сербське новіни».

Головні редактори 
 Гандрій Зейлер (1842—1848);
 Ян Арношт Смолер (1849—1884);
 Марко Смолер (1884—1937).
 Бенедикт Дирліх (1995—2011).
 Янек Вовчер (з 2011 року).

Примітки

Джерела 
 Walter J. Rauch: Presse und Volkstum der Lausitzer Sorben. Holzner, Würzburg 1959, (Marburger Ostforschungen 9, ISSN 0542-6537). 
 Manfred Thiemann (Hrsg.): Sorben. Ein kleines Lexikon = Serbja. Domowina-Verlag, Bautzen 1989, ISBN 3-7420-0405-0. 
 Völkel M. Serbske nowiny a časopisy w zašłosći a w přitomnosći. — Bautzen: Nakł. Domowina, 1984. 
 Гугнин А. А., Введение в историю серболужицкой словесности и литературы от истоков до наших дней, Российская академия наук, Институт славяноведения и балканистики, научный центр славяно-германских отношений, М., 1997, стр. 153, ISBN 5-7576-0063-2 

Газети Німеччини
Серболужичани